

События 
 1406—1437 — Король Шотландии Яков I.
 Пленение Якова I, короля Шотландии, англичанами, начало правления Роберта Стюарта, герцога Олбани в Шотландии
 Ян Гус выпускает «Orthographia Bohemica», вводя диакритические знаки в чешском языке.
 1406—1454 — Король Кастилии и Леона Хуан II.
 1406—1415 — Папа римский Григорий XII.
 1406—1408 — Походы Витовта на Московское княжество.
 Захват турками округа Сараево.
 Народное восстание в Мазандеране.
 1406—ок.1525 — Династия Сайидов в Табаристане.
 1406—1420 — Султан Кара-Коюнлу Кара Юсуф (вторично).
 1406 — к Флоренции была присоединена Пиза — крупнейший морской порт Тосканы. Благодаря этому резко усилились позиции флорентийцев в Средиземноморье и Византии.
 Витовт разорил крепость Коложу в Псковском княжестве.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1406 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1406 году
 19 марта, Ибн Халдун, великий арабский историк, социолог, экономист
 21 декабря, Иулиания Вяземская, княгиня, святая православной церкви.

См. также